Епархия Форт-Портала () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Форт-Портал, Уганда. Епархия Форт-Портала входит в митрополию Мбарары.

История 
21 февраля 1961 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Cum sit omnis, которой учредил епархию Форт-Портала, выделив её из епархии Мбарары.

9 августа 1965 года и 6 марта 1989 года епархия Форт-Портала передала часть своей территории для возведения новых епархий Хоймы и Касесе.

Ординарии епархии 
 епископ Vincent J. McCauley CSC (21.02.1961 — 16.11.1972);
 епископ Serapio Bwemi Magambo (16.11.1972 — 17.06.1991);
 епископ Paul Lokiru Kalanda (17.06.1991 — 18.03.2003);
 епископ Robert Muhiirwa (18.03.2003 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum sit omnis, AAS 53 (1961), стр. 597

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Уганды